Мичович (, ) — сербская фамилия. Среди носителей:

 Мичович, Владимир (род. 1975) — сербский футболист.
  (1896—1981) — сербский химик.
  (род. 1968) — сербский политик, мэр Ариле.
 Мичович, Иоанникий (род. 1959) — епископ Сербской православной церкви, епископ Будимлянский и Никшичский.
  (род. 1982) — сербская баскетболистка.
  (род. 1982) — сербская баскетболистка.
  (род. 1988) — сербский эстрадный певец и модель.
  (род. 1982) — сербский баскетболист.